est la formule brute de plusieurs isomères.

 aurone, numéro CAS 
 flavone, numéro CAS 
 isoflavone, numéro CAS 
 phénindione, numéro CAS